Eugene McCaffrey ist der Name folgender Personen: